Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960 w Squaw Valley został rozegrany 21 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Squaw Valley. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Szwajcar Roger Staub, srebro wywalczył Austriak Josef Stiegler, a brąz zdobył jego rodak Ernst Hinterseer.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960